

Patronyme
 Caspar Voght (1752-1839), marchand et réformateur social allemand.
 Jaak De Voght, (1911-1971), fut un acteur et chansonnier belge flamand.

Personnage de fiction
 Amelia Voght est un personnage de fiction de Marvel Comics

Homonymie
Homonymie de patronyme